

Cinema 
 RBG – documentario del 2018 diretto da Betsy West e Julie Cohen

Codici 
 RBG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Roseburg Regional, Roseburg (Oregon), Stati Uniti